Алексије Комнин (грчки: Ἀλέξιος Κομνηνός; Балабиста, Македонија, фебруар 1106. - Аталеја, Памфлија, Јерменско краљевство Киликија, лето 1142.) је био византијски цар, савладар свога оца Јована II Комнина. Владао је од 1122. до 1142. године.

Биографија 
Алексије је био најстарији син Јована II Комнина (1118–1142) и Ирене Угарске, ћерке угарског краља Ладислава I Светог. Алексија је 1122. године отац уздигао за савладара. Умро је 1142. године, годину дана пре смрти свога оца у лову. Теодор Продром Старији саставио је песму у част Алексијевог крунисања 1123. године. Учествовао је у војним походима свога оца. Умро је у походу на Јерменско краљевство Киликију у Аталеји, непосредно пред смрт свог млађег брата Андроника. Њихов отац довршио је поход након чега је тела својих синова пренео у Цариград где су сахрањена у манастиру Пантократора. Могуће је да се женио два пута. Прва жена, Еупраксија, била је ћерка Мистислава I Великог. Друга жена, Ката Грузијска, била је ћерка Давида IV.

Имао је ћерку Марију која се удала за пансеваста Алексија Аксуха, сина Јована Аксуха, мега доместика. Марија и Алексије били су родитељи Јована Комнина Дебелог, ривала Алексија III Анђела.

Породично стабло

Извори 
 Choniates, Niketas . O City of Byzantium: Annals of Niketas Choniates. transl. by H. Magoulias. Detroit. 
 Magdalino, Paul . The Empire of Manuel I Komnenos, 1143–1180. 
 Varzos, Konstantinos (1984). Η Γενεαλογία των Κομνηνών [The Genealogy of the Komnenoi] (PDF) (in Greek) A. Thessaloniki: Centre for Byzantine Studies, University of Thessaloniki.. стр. 339–348

Рођени 1106.
Умрли 1142.
Династија Комнина
Византијски цареви